Суоперя:

 Суоперя — посёлок в Лоухском районе Республики Карелия.
 Суоперя — Куусамо — многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-финляндской границе.